Rząd tymczasowy – rząd francuski w 1848.
 Rząd tymczasowy – rząd francuski w latach 1870-1871.
 Rząd tymczasowy – rząd francuski w latach 1944-1946.